Alpine Village bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alpine Village (Alpine County, Kalifornien)
 Alpine Village (Riverside County, Kalifornien)
 Alpine Village (Vermont), im Washington County